Pignatta – tipo di pentola in terracotta
 Pignatta – in edilizia è un elemento annegato in un conglomerato
 Pignatta – altra denominazione del gioco detto Pentolaccia
 Luciano Ariel Pignatta – calciatore argentino

Pagine correlate 
 Pignata